XXX:

 XXX — число 30, записанное римскими цифрами.
 XXX век
 XXX — обозначение для порнографии.
 XXX — альбом группы ZZ Top.
 XXX — альбом группы «Кукрыниксы».
 Три икса () — фильм.
 XXX — компьютерная игра, вышедшая по мотивам фильма.
 .xxx — домен верхнего уровня для порноиндустрии.
 XXX — код срочности, используется с SOS.
 XXX — неформально обозначение Straight edge.

Медицина 
 XXX синдром — трисомия по X-хромосоме.

Люди 
  (род. 1987) — британский борец вольного стиля.
 Кристиан XXX (род. 1974) — сценическое имя американского порнографического актера.
 XXXTentacion (1998—2018) — американский рэпер.

См. также 
 X
 XX
 XXXX
 XXY